Heliocentric – album di Paul Weller del 2000
 Heliocentric – album dei The Ocean del 2010